

Cinema
 Westward Ho – cortometraggio muto britannico del 1919 diretto da Percy Nash
 Westward Ho – film statunitense del 1942 diretto da John English
 Verso il West! (Westward Ho) – film statunitense del 1935 diretto da Robert N. Bradbury

Geografia
 Westward Ho! – centro abitato del Devon, in Inghilterra
 Westward Ho! – centro abitato del Canada

Letteratura
 Westward Ho! – romanzo del 1855 di Charles Kingsley

Teatro
 Attenzione a Ovest! (Westward Ho!) – commedia teatrale di Thomas Dekker e John Webster del 1607

Televisione
 Westward Ho! – film d'animazione per la televisione australiano del 1988